Brighton Hill bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Brighton Hill (Maine)
 Brighton Hill (Ohio)